Именицы — название населённых пунктов в России:

 Именицы — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Именицы — упразднённая деревня в Лужском районе Ленинградской области.